Douarinou ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Douarinou (1909–1987), französischer Kameramann
 Jean Douarinou (Rennfahrer) (* 1887–?), französischer Autorennfahrer
 Jean Douarinou (1906–1989), französischer Filmarchitekt